Дуэт Вера Звонарёва и Боб Брайан — победители турнира.

Посев 

  Ренне Стаббс /  Даниэль Нестор (Полуфинал)
  Кара Блэк /  Уэйн Блэк (Второй раунд)
  Лиза Реймонд /  Махеш Бхупати (Второй раунд)
  Вера Звонарёва /  Боб Брайан (Титул)
  Елена Лиховцева /  Ненад Зимонич (Четвертьфинал)
  Ай Сугияма /  Кевин Ульетт (Второй раунд)
  Вирхиния Руано Паскуаль /  Джаред Палмер (Второй раунд)
  Мартина Навратилова /  Леандер Паес (Полуфинал)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые